Polski pułk piechoty:
 45 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych – pułk piechoty polskiej okresu II RP
 45 Pułk Piechoty im. Ludowych Partyzantów Ziemi Lubelskiej – oddział piechoty ludowego wojska polskiego ze składu początkowo 14 DP, a później 3 DP; stacjonował w Siedlcach

Austro-węgierski pułk piechoty:
 45 Pułk Piechoty Austro-Węgier – sztab pułku stacjonował w miejscowości Maglaj; rejon rekrutacji Sanok

Brytyjski pułk piechoty:
 45 Pułk Piechoty Nottinghamshire – przestał istnień w 1881

Niemiecki pułk piechoty:
 45 Pułk Piechoty (8 Wschodniopruski) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 5 maja 1860; garnizon w 1914: Wystruć (Insterburg)

Rosyjski pułk piechoty:
 45 Azowski Pułk Piechoty (ros. 45-й пехотный Азовский генерал-фельдмаршала графа Головина, ныне Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego